

Тайшань — священна гора даосизму
 Тайшань — міський повіт у провінції Гуандун

Тайшань — район міста Сіньбей